ПВЛ — многозначный термин, может означать:

Значения 
 Повесть временных лет — наиболее ранний из дошедших до настоящего времени древнерусских летописных сводов, сохранившийся в 5 списках XIV—XVI веков
 Повесть временных лет (мультфильм) — серия мультфильмов о гербах белорусских городов
 Подольско-Вигуровская линия Киевского метрополитена
 Перивентрикулярная лейкомаляция — форма поражения белого вещества полушарий головного мозга у детей, одна из причин детского церебрального паралича
 Просечно-вытяжной лист — металлический лист, производимый методом просечки отверстий заданной формы и последующей вытяжки